Старая Руса () е древен град в Русия, административен център на Староруски район, Новгородска област.

Включен е в състава на Сребърния пръстен на Русия.

География 
Градът е разположен при вливането на река Порусия в река Полист, на 99 километра южно от Велики Новгород. Има гара на железопътната линия Бологое - Дно.

Той е известен с лечебните минерални извори и се развива като балнеологичен курорт.

Населението му е 30 901 души през 2012 година, което прави града трети по население в Новгородска област.

Климат

Галерия

Външни препратки 
 Старая Руса  

Градове в Новгородска област
Сребърен пръстен на Русия